— 82-й император Японии, правивший с 8 сентября 1183 по 18 февраля 1198 года. Имена — Такихира, Рёнэн. Прозвания — Оки-но-ин, Кэнтоку-ин. Посмертный титул — Готоба-ин.

Жизнеописание 
В девятнадцать лет отрёкся от престола. В 1221 году вместе с группой недовольных политикой бакуфу феодалов предпринял попытку государственного переворота, целью которого было восстановление реальной императорской власти, но потерпел неудачу (смута годов Дзёкю). Был сослан на острова Оки, где и умер.

В 1201 году приказал составить новую императорскую поэтическую антологию, которую по его предложению назвали «Синкокинвакасю» («Снова составленная Кокинсю»). Его наставником в поэтическом творчестве был Дзиэн.

По его инициативе было составлено ещё несколько поэтических антологий и проведен ряд поэтических состязаний. Славился также своим музыкальным дарованием и кузнечным мастерством.
Литературное наследие императора состоит из нескольких поэтических сборников, в том числе домашней антологии «Готоба-ин госю», дневника «Готоба-ин синки», поэтического трактата «Секреты экс-императора Го-Тоба» («Готобаин гокудэн») и трактата, посвящённого описанию дворцовых обычаев, — «Сэдзокусэнсинхиссё».

Я жалею людей.
Я презираю людей.
Я отчаялся думать
О печалях этого мира
И в свою печаль погрузился.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Дзюэй (1182—1184)
 Гэнряку (1184—1185)
 Бундзи (1185—1190)
 Кэнкю (1190—1199)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

 33
 01
Правители Азии XII века
Поэты по алфавиту
Поэты Японии
Японские поэты
Поэты XIII века